Михайловка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Основано в XVIII веке на реке Латрык русское владельческое село получило название — Устиновка. Наименование было определено по фамилии помещика Устинова. Название Михайловка появилось после сооружения церкви во имя Михаила Архангела. К востоку от села проходил Астраханский почтовый тракт из Саратова в Камышин. Здесь в 1859 году  насчитывалось 103 двора, 346 мужчин и 356 женщин, имелась мельница. 

Земская школа в Михайловке стала работать с 1882 году. Сначала располагалась в старом частном доме, в начале XX столетия переехала в другое здание. В 1911 году в Михайловке проживали 330 мужчин и 791 женщина. 

В годы советской власти Михайловка являлась центром одноимённого сельсовета. 

Градообразующим предприятием в селе был совхоз "Михайловский". 15 октября 1975 года на улице Центральной свои двери открыла новая двухэтажная средняя школа.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в юго-западной части Саратовского района, на берегу реки Латрык. Расстояние до областного центра составляет 21 км. С областным центром село связано автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено регулярное автобусное сообщение. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В Михайловке двадцать четыре улицы, девять проездов и один переулок (Садовый). Также к селу относятся территории 28 садовых некоммерческих товарищества.

Население 

В селе на 1 января 2018 года проживали 1074 человек, насчитывалось 346 домовладений.

Инфраструктура 
В настоящее время в Михайловке осуществляют свою деятельность: 
 средняя общеобразовательная школа, 
 детский сад,
 филиал детской школы искусств,
 небольшой стадион, 
 дом культуры, 
 библиотека, книжный фонд которой составляет 6722 экземпляра, оформлена подписка на 30 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 560 человек. Работает клуб по интересам «Семицветик» для детей и подростков;
 фельдшерско-акушерский пункт,
 участковый полицейский пункт. 

Работают несколько магазинов, отделение почтовой связи и филиал Сбербанка. 

Свою деятельность ведёт сельскохозяйственный производственный кооператив "Маяк". Пекарня Кудрявцева обеспечивает население села и близлежащих населённых пунктов свежей горячей выпечкой. Растениеводством активно занимаются несколько фермерских и сельскохозяйственных предприятий. 

Село газифицировано, газоснабжение подведено к 357 пользователям. Зарегистрировано 138 абонентов стационарной телефонной связи, действует одна котельная на газовом топливе.

Достопримечательности 
 Мемориал воинской Славы, односельчанам погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
 На территории села действует Храм  во имя Михаила Архангела. 1 ноября 2011 года совершён чин освещения нового Храма.
 Рядом с Храмом благоустроен и освящён родник, над которым была возведена часовня, рядом появился небольшой сквер с беседкой, обустроена купель.

Транспорт 
В Михайловку можно добраться на маршруте общественного транспорта 232 от Центрального Колхозного рынка и автобусом №350 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до трёх рейсов.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Достопримечательности села

Быт села

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района